Уве́чье скота́ () — хорошо документированное, но не имеющее удовлетворительного объяснения явление, заключающееся в гибели крупного рогатого скота (в некоторых случаях также овец и лошадей) при необычных обстоятельствах. Наблюдалось зачастую в Северной Америке начиная со второй половины 1960-х годов, однако также было замечено и в других континентах, например, Европе.

Наиболее характерный признак увечья скота — извлечение внутренних органов из тела животного через надрезы, сделанные с хирургической точностью, при полном отсутствии каких-либо следов вокруг места происшествия. В конце 1970-х гг. это явление стало предметом двух независимых федеральных расследований в США.

История 
Хотя Чарльз Форт собрал немало свидетельств о подобных происшествиях, случившихся в конце XIX — начале XX вв. в Англии, явление начало получать широкую огласку в прессе только в 1960-х гг. в США. Первые сведения об увечье скота начали поступать из штатов Пенсильвания и Канзас в начале 1960-х, но явление оставалось практически неизвестным вне скотоводческих кругов до 1967 года, когда в колорадской газете Pueblo Chieftain была опубликована статья о странной гибели лошади в окрестностях города Аламоса. Эта статья была впоследствии перепечатана более крупными изданиями по всей стране; кроме того, это был первый случай, когда увечье скота привлекло внимание уфологов.

Согласно этой статье, дело обстояло так. 7 сентября 1967 г. Агнес Кинг и её сын Гарри заметили, что их 3-летняя лошадь не пришла вовремя на ранчо за водой, что было странно, учитывая весьма жаркую и сухую погоду в тот день. Когда 9 сентября Гарри нашел труп лошади, он отметил сильный «больничный» запах, исходящий от него, и отсутствие крови на месте происшествия — при том, что с головы и шеи лошади была содрана кожа и срезаны куски мяса до самых костей. Разрезы выглядели сделанными с хирургической точностью. На следующий день Агнес и Гарри пришли на это место с родственниками (мистером и миссис Льюис), и обнаружили там же кусок лошадиной кожи с мясом, из которого сочилась слизь зеленоватого цвета, обжегшая руку миссис Льюис. На площади в 5000 квадратных ярдов вокруг места происшествия было найдено 15 мест, где земля была как бы вдавлена, но в радиусе 100 футов от тела лошади не было найдено никаких следов (даже следы самой лошади обрывались на этом расстоянии). «Больничный» запах к тому времени довольно сильно ослаб, но все же чувствовался. Прибывший на место происшествия лесничий Лесной службы США, имевший при себе счётчик Гейгера, отметил существенное увеличение радиоактивности на некотором расстоянии от места происшествия. Позднее он вспоминал это событие, как одно из самых странных за всю его практику: «Я видел скот, убитый молнией, но он никогда так не выглядел…».

После безрезультатного обращения в другие инстанции, миссис Льюис решила написать об этом случае статью для Pueblo Chieftain. Благодаря этой статье сведения об инциденте были опубликованы Associated Press 5 октября 1967 г. В тот же день была опубликована статья, в которой судья Чарльз Беннетт утверждал, что видел вместе с женой в Денвере три красно-оранжевых кольца, быстро движущиеся по небу в форме треугольника, издавая при этом жужжащий звук. Все эти наблюдения вызвали интерес у уфологов, в том числе у Condon Committee, которые отправили для расследования инцидента с лошадью двух специалистов — Роберта Лоу и Роберта Адамса.

Адамс, глава ветеринарно-биомедицинской школы при Колорадском госуниверситете, обследовал тело лошади и заключил, что никаких «внеземных» причин её смерти он не нашел. Он отметил, что задняя часть тела лошади была серьезно инфицирована, и предположил, что кто-то наткнулся на умирающую лошадь и перерезал ей горло, чтобы прекратить её страдания, а затем стервятники довершили дело. Тем не менее, он не смог объяснить отсутствие крови на месте событий, как и «больничный» запах.

Вскоре после этого был опубликован отчет патологоанатома из Денвера, пожелавшего остаться неизвестным, в котором он утверждал, что в теле лошади отсутствовал мозг и брюшные органы, а также спинномозговая жидкость. Позднее Роберт Лоу заявил, что ему удалось найти автора отчета. Им оказался не патологоанатом, а гематолог Джон Альтшулер, который заявил, что его слова были сильно искажены при публикации, и что его мнение по делу в целом совпадает с мнением Адамса.

К середине 1970-х гг. сообщения об увечье скота поступали уже из 15 штатов, от Монтаны и Южной Дакоты до Нью-Мексико и Техаса. В 1975 г. сенатор от Колорадо Флойд Хаскелл призвал ФБР начать расследование этих инцидентов, заявив, что в одном только Колорадо их было зафиксировано не менее 130.

Характерные черты 
Хотя обстоятельства увечья скота различаются от случая к случаю, можно все же выделить некоторые наиболее часто встречающиеся черты:

 Отсутствие глаз, вымени и половых органов, вырезанных с хирургической точностью;
 Отсутствие губ и/или языка (который выглядит вырезанным «под корень»);
 Отсутствие одного уха;
 Отсутствие сердца и других внутренних органов, зачастую при отсутствии видимых разрезов, через которые они могли были быть извлечены. Если сердце отсутствует, то перикард обычно остается на месте;
 Отсутствие кожи в районе челюстей и ниже ушей;
 Присутствие надрезов на теле животного, выглядящих как будто сделанные хирургическими инструментами, при отсутствии следов зубов/когтей хищников;
 Во многих случаях — почти полное обескровливание тела животного. Оставшаяся кровь, как правило, необычного цвета, и не свертывается несколько дней;
 Тела животных выглядят как бы сброшенными в глухих малопосещаемых местах (иногда их находят висящими на заборах или деревьях). Какие-либо следы вокруг тела отсутствуют, включая следы самого животного;
 Тем не менее, иногда возле тела наблюдаются дыры/вдавленности в почве неизвестного происхождения;
 Почва под телом животного выглядит вдавленной, как если бы оно было сброшено с большой высоты (см. выше);
 Зачастую имеются переломы костей, соответствующие падению с высоты (см. выше);
 Другие животные избегают место, где было найдено тело, и при его виде проявляют явные признаки страха;
 В окрестностях места инцидента наблюдаются непонятные атмосферные явления.

Согласно отчётам ФБР от 1975 г., отсутствие глаз отмечается в 14 % случаев, отсутствие языка — в 33 %, отсутствие половых органов — в 74 %, и отсутствие прямой кишки — в 48 % случаев. Согласно более поздним исследованиям от NIDS, отсутствие глаз отмечается в 59 % случаев, отсутствие языка — в 42 %, отсутствие половых органов — в 85 %, и отсутствие прямой кишки — в 76 % случаев (округленно). Согласно д-ру Говарду Бёрджессу, возраст почти 90 % погибшего таким образом скота — от 4 до 5 лет.

Некоторые из таких инцидентов происходят за весьма короткие промежутки времени. В отчете NIDS за 2002 год приводится случай, произошедший в 1997 г. в штате Юта. Два скотовода пометили клеймом одного из телят, после чего продолжили клеймить скот, все это время не отходя дальше чем на 300 метров от этого теленка. Меньше чем через час телёнок был найден полностью выпотрошенным, при этом ни крови, ни внутренностей, ни каких-либо следов на месте находки замечено не было. Два независимых исследования потом показали, что потрошение теленка было выполнено двумя типами инструментов — большим ножом типа мачете, и чем-то типа ножниц значительно меньшего размера.

Полное отсутствие каких-либо следов вблизи тела животного считается наиболее характерным и необъяснимым признаком увечья скота. Однако в некоторых случаях странные следы все же удавалось обнаружить. В знаменитом случае с гибелью лошади в 1967 году какие-либо следы (в том числе следы самой лошади) отсутствовали в радиусе 100 футов от тела, но в этом радиусе было найдено несколько небольших вмятин в почве, и примятая трава в двух местах. В июле 1976 г. в штате Нью-Мексико была найдена мертвой трехлетняя корова с характерными признаками увечья скота, от которой шел след углублений в почве. Углубления располагались в форме треугольника (как если бы кто-то переставлял аппаратуру на штативе с места на место), 4 дюйма в диаметре, 28 дюймов между углублениями, и пропадали на расстоянии 500 футов от коровы. Похожие инциденты были отмечены в том же регионе в 1978 г.

Какие-либо достоверные свидетельства о подобных инцидентах с участием людей отсутствуют, хотя иногда проводятся параллели между увечьем скота и гибелью тургруппы Дятлова (тяжёлые переломы костей у Тибо-Бриньоля, Дубининой и Золотарева; отсутствие языка у Дубининой; повышенная радиоактивность одежды Дубининой и Колеватова; отсутствие каких-либо следов на месте событий, кроме следов самой группы; наблюдения непонятных атмосферных явлений вскоре после инцидента). В сентябре 1993 г. в 25-м номере уфологического издания «Revista UFO» был опубликован материал о находке трупа местного жителя Жоакима Себастьяна Гонсалвеша в районе Гуарапиранга в Бразилии 29 сентября 1988 г. На теле имелись типичные признаки увечья скота (отсутствие глазных яблок, ушей, губ, мошонки, прямой кишки и некоторых внутренних органов), а также небольшие отверстия на плечах, ногах и животе. Материал был иллюстрирован несколькими фотографиями тела, на которых были наглядно видны перечисленные выше увечья. Вскрытие показало отек мозга и остановку сердца из-за болевого шока, что дало основания утверждать, что эти увечья были нанесены ещё при жизни погибшего. Независимое расследование от INFA установило личность погибшего, и заключило, что его смерть наступила от естественных причин.

Лабораторные анализы 
Лабораторные анализы тканей некоторых погибших животных показали различные аномалии их химического состава. Однако такие аномалии наблюдались далеко не во всех случаях, и исследователи не могли определить, были ли они связаны со смертью животного или нет.

В одном из случаев, документированном ФБР и полицией штата Нью-Мексико, 11-месячный бычок был найден мертвым с характерными признаками увечья скота. Внутренние органы также выглядели необычно:

Как печень, так и сердце были белыми и мягкими. Оба органа имели консистенцию арахисового масла.

Сердце вместе с образцами костной и мышечной ткани было отправлено в LANL для исследования, в то время как образцы печени были отправлены в две частные лаборатории. Исследования LANL показали наличие клостридий в сердце, но осталось неизвестным, связано ли это с гибелью животного, так как эти бактерии могут появиться в тканях и естественным путём. Образцы печени оказались полностью лишены меди, и содержали цинка, калия и фосфора в 4 раза больше нормы. Исследователи оказались не в состоянии объяснить эти аномалии. Образцы крови оказались светло-розовыми, и не свертывались даже по прошествии нескольких дней. Кожные покровы оказались неожиданно твёрдыми для свежеумершего животного, а ткани под ними выглядели обесцвеченными. Ни одна из лабораторий не смогла сделать какие-либо заключения по этому поводу, хотя позднее в LANL подтвердили наличие антикоагулянтов в крови других животных, погибших в том же регионе.

Попытки объяснения 
Согласно «Энциклопедии заблуждений», все случаи гибели животных, приписываемых «увечью скота», вызваны естественными причинами, и нет смысла как-то особо выделять их из числа тысяч других, происходящих каждый год. В качестве доказательства приводятся результаты эксперимента, проведенного в штате Арканзас в 2004 г., в котором туша мертвой коровы была вывезена в поле и оставлена там на 48 часов. За это время из-за раздувания туши под действием газов на коже появились разрывы, похожие на хирургические разрезы, в то время как мясные мухи и их личинки сильно повредили мягкие ткани коровы. Тем не менее, этот эксперимент не объяснил отсутствие крови в телах некоторых погибших животных. Также были проведены эксперименты, показавшие возможность отличить хирургические разрезы от повреждений, оставленных хищниками, хотя там не исследовалась вероятность разрыва кожных покровов из-за раздувания туши.

Многие скотоводы выступили с критикой версии гибели животных от естественных причин, утверждая, что они могут отличить естественную смерть животного от явно неестественной. Во многих случаях погибшие животные были самыми сильными и здоровыми во всём стаде, что делает версию гибели от болезни или нападения хищников маловероятной.

Жестокое обращение с животными, в том числе и с использованием ножей или хирургических инструментов, является распространенным фактом, но в случае с увечьем скота человеческое вмешательство в значительной степени исключается из-за отсутствия каких-либо следов вблизи мест происшествий. Тем не менее на волне сатанинской паники одно время была популярна гипотеза о ритуальном убийстве животных членами неких сект. Эта версия могла объяснить отсутствие крови и внутренних органов в телах животных, но никаких доказательств существования таких сект обнаружить так и не удалось (кроме некоторых малодостоверных свидетельств, полученных осенью 1975 г.), в том числе и в ходе расследования силами ФБР.

Существуют также теории заговора, объясняющие увечье скота деятельностью неких спецслужб или тайных обществ, проводящих эксперименты над животными с неизвестной целью. В частности, неоднократно говорилось о наблюдениях «чёрных вертолётов» (обычно связываемых конспирологами с тайными организациями такого рода) в местах, где позднее наблюдались случаи увечья скота. Согласно отчету NIDS от 2002 г., после многочисленных подобных инцидентов в 1976 г. в штате Юта скотоводы даже организовали вооруженные патрули для защиты своих стад, и однажды один из таких патрулей наткнулся на чёрный вертолёт без каких-либо опознавательных знаков, в кабине которого находилось несколько мужчин. После этого случая необычная гибель скота в этом регионе не наблюдалась в течение как минимум пяти лет.

В статье «Dead Cows I’ve Known», опубликованной в 1997 г., исследователь Чарльз Т. Олифэнт заявил, что считает увечье скота результатом секретных экспериментов по изучению заболеваний животных и возможности их передачи человеку. Сходной точки зрения придерживается и известный биохимик Кольм Келлехер, лично исследовавший многие случаи увечья скота. По его мнению, они скорее всего связаны с секретной правительственной программой по изучению ГЭКРС и почесухи овец. Версия с правительственными экспериментами и «черными вертолетами» также объясняет отсутствие следов вокруг места происшествия, а также то, почему туши животных выглядят сброшенными с большой высоты, но сам факт проведения таких исследований вызывает большие сомнения.

Уфологические объяснения увечья скота в целом похожи на теории правительственных экспериментов, но предполагают участие инопланетян в экспериментах над животными, или сборе генетического материала для неизвестных целей. В частности, уфолог Филлип С. Дюк утверждает, что они могут проводить эксперименты по инкубации и последующего изучения вируса ВИЧ/СПИД. Впрочем, учитывая, что СПИД передался человеку от приматов, а вовсе не от крупного рогатого скота, такой выбор объектов для проведения экспериментов выглядит, мягко говоря, странным.

Официальные выводы 
Согласно официальным результатам расследования, завершённого ФБР в мае 1979 г., большая часть случаев увечий скота действительно вызвана естественными причинами, но некоторые случаи оказались не поддающимися какому-либо объяснению. ФБР также не смогло установить каких-либо лиц, причастных к случаям увечья скота.

Другое расследование на федеральном уровне, проведённое ATF, также не смогло дать никаких определенных заключений, и лишь постановило, что нужно дополнительное расследование. Также независимое расследование проводилось на уровне штата Нью-Мексико. Оно установило, что в некоторых случаях животным были введены снотворные и антикоагулянты до начала экспериментов над ними; кроме того, было замечено, что техника разрезов со временем становилась всё более профессиональной. Тем не менее, следствию так и не удалось установить ни виновных в этих действиях, ни их мотивы.

См. также 
 Чупакабра
 Попобава

Ссылки 
 FBI Animal/Cattle Mutilation, Официальные документы ФБР по расследованию случаев увечья скота, середина 1970-х гг., 130 стр. (PDF: Файл 1 из 5, Файл 2 из 5, Файл 3 из 5, Файл 4 из 5, Файл 5 из 5)

Примечания 

Умерщвление животных
Уфология
Теории заговора
Тайны